El Fortín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fortín de las Flores, ort, Veracruz, 
 El Fortín, Veracruz, 
 El Fortín, Oaxaca, San José Chiltepec, 
 El Fortín, Morelos, Yautepec, 
 El Fortín, Chiapas, Huitiupán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar